

Sigle 
 Televisione – intesa come mezzo di comunicazione di massa  oppure come emittente televisiva
 Televisore – apparecchio elettronico per la fruizione della televisione
 Tenente di Vascello – grado degli Ufficiali della Marina Militare

Cinema 
 TV – cortometraggio del 2008

Codici 
 TV – codice vettore IATA della Virgin Express
 TV – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Tuvalu
 TV – codice ISO 3166-2:GH del Volta (Ghana)
 TV – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Treviso (Italia)

Etichettatura tessile 
 TV – sigla della denominazione di fibra trivinilica

Informatica 
 .tv – dominio di primo livello di Tuvalu

Trasporti 
 TV – targa automobilistica della provincia di Treviso
 TV – targa automobilistica di Trebišov (Slovacchia)

Altro 
 TV – Simbolo del teravolt

Altri progetti